prokurator – funkcjonariusz publiczny
 prokurator (prawo rzymskie) – zastępca procesowy
 prokurator (starożytny Rzym)
 prokurator krzyżacki
 prokurator kętrzyński
 Prokurator – kwartalnik
 Prokurator – polski serial telewizyjny emitowany przez TVP2